Macunaga Akira (labdarúgó, 1914)
 Macunaga Akira (labdarúgó, 1948)